Haštal je mužské jméno. Označuje tyto osoby a věci:

 Svatý Haštal, římský mučedník
 Kostel svatého Haštala v Praze
 Haštal, pivo, které vaří Želivský klášterní pivovar